Десета сезона Светског купа у алпском скијању је почела 3. децембра 1975. у Вал д'Изеру у Француској а завршена је 19. марта 1976. у Мон Сент Ану у Канади. Победници у укупном поретку су били Ингемар Стенмарк из Шведске и Рози Митермајер из Немачке.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 25 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 26 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1975.
Алпско скијање у 1976.